Siarczek żelaza(I)
 Siarczek żelaza(II)
 Siarczek żelaza(III)